Storkau (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Storkau (bij Weißenfels), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt